Adílson Cipriano da Cruz (Luanda, 16 de dezembro de 1993) é um futebolista profissional angolano que atua como guarda-redes.

Carreira 
Neblú representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013
Naturais de Luanda